Хосеп Арменгол Ховер (23 июля 1881 — 20 января 1994) — испанский долгожитель,  возраст которого подтверждён Группой геронтологических исследований (GRG). Он стал самым старым живым мужчиной в мире в 1993 году после смерти Фредерика Фрейзера, а также он был самым старым испанцем в истории, пока его не превзошла Джоан Риудаветс-Молл в 2002 году. Его возраст на момент смерти составлял 112 лет 181 день.

Биография 
Хосеп Арменгол Ховер родился 23 июля 1881 года в Испании, где и умер 20 января 1994 года в возрасте 112 лет и 181 дня.

По состоянию на апрель 2012 года Джовер является одним из 20 самых старых мужчин в истории.

В настоящее время он является четвертым по возрасту испанцем после Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, Франсиско Нуньес Оливера и Джоана Риудаветс.

Рекорды долгожителя 
 На момент своей смерти Хосеп Арменгол Ховер входил в двадцатку старейших мужчин в истории.

См. также 
 Список старейших людей в мире
 Список старейших мужчин
 Долгожитель
 GRG

Примечания

Ссылки 
 https://the110club.com/josep-armengol-jover-t3683.html
 https://en.everybodywiki.com/Josep_Armengol_Jover

Стодесятилетние долгожители Испании